Ovo je popis španjolskih vladara, vladara španjolskih srednjovjekovnih država te Španjolske u modernom smislu riječi, koji započinje oslobađanjem Pirenejskog pouotoka od Arapa i ženidbom Ferdinanda II. Aragonskog  (1479. – 1516.) i Izabele I. Kastiljske (1479. – 1504.) godine 1479. Njihova kći Ivana Luda udala se za Filipa Lijepog, sina njemačko-rimskog cara Maksimilijana I. Habsburškog, tako da su Španjolskom zavladali Habsburgovci.

Asturija
Prva državna tvorevina na tlu današnje Španjolske nakon propasti Vizigotske države bila je Asturija koja se kasnije raspala na Kastiliju i León.

Kastilija, León i Galicija
Asturija se raspala na León, Galiciju i užu Asturiju. Posljednje dvije su se međutim brzo ujedinile s Leónom koji se zato može smatrati nasljednikom Kraljevine Asturije. Godine 925. osamostalili su se grofovi Burgosa i nazvali se grofovima od Kastilije.

Dinastija Trastamara

Dinastija Habsburgovaca

Dinastija Burbonaca

Dinastija Bonaparte

Dinastija Burbonaca - prva restauracija

Dinastija Savoja

Prva Republika (1873. – 1874.) 

 Estanislao Figueras - predsjednik
 Francisco Pi y Margall - predsjednik
 Nicolás Salmerón - predsjednik
 Emilio Castelar - predsjednik

Dinastija Burbonaca - druga restauracija

Druga Republika (1931. – 1939.)

 Niceto Alcalá-Zamora - predsjednik 1931. – 1936.
 Manuel Azaña - predsjednik 1936. – 1939.

Diktatura Francisca Franca (1939. – 1975.) 

 Francisco Franco (1939. – 1975.)

Dinastija Burbonaca - treća restauracija

Vidi još 

Vladari ranijih država na Pirenejskom poluotoku:
 popis vladara Asturije
 popis vladara Kastilje
 popis vladara Galicije
 popis vladara Leóna
 popis vladara Navarre
 popis vladara Krune Aragona
 popis vladara Valencije

španjolski kraljevi